Bataliony łączności Wojska Polskiego noszące numer 19:

 19 Samodzielny Batalion Łączności 12 Dywizji Piechoty 1945-1946 → 33 Kompania Łączności 1946-1949 → 33 Batalion Łączności
 19 Batalion Łączności 10 Dywizji Pancernej (Zmechanizowanej) 1967-1994 → 10 Batalion Dowodzenia